Mike Dunleavy puede hacer referencia a:

 Mike Dunleavy Sr., jugador y entrenador estadounidense de la NBA.
 Mike Dunleavy Jr., jugador estadounidense de la NBA e hijo del anterior.
 Mike Dunleavy, político estadounidense